Sinishtaj ist der Familienname folgender Personen:

 Nokë Sinishtaj (* 1944), montenegrinischer Dichter und Übersetzer
 Tony Sinishtaj (* 1980 oder 1981), US-amerikanischer Pokerspieler